Сокольник:

 Сокольник — сын Ильи Муромца
 Сокольник — то же, что Сокольничий

См. также